Чемпионат мира по футболу 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти летом 2026 года. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, это будет 1-й чемпионат мира в 21 веке, проведённый по новому регламенту.

13 июня 2018 года на заседании 68-го Конгресса ФИФА в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу было принято решение о месте проведения турнира. Матчи состоятся в 16 городах. Городами-кандидатами для проведения Игр являются: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Эдмонтон, Торонто, Монреаль (все — Канада), Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нашвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США). Начиная с финальной части ЧМ-2026 групповой этап будет выглядеть так: 12 групп по 4 команды в каждой, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие 1-е и 2-е места, а также 8 лучших команд, занявших 3-е место, и добавилась новая стадия в плей-офф - 1/16 финала.

Выбор хозяина

Сняли заявку 
  /  — эти две азиатские страны намеревались принять чемпионат совместно. Позднее сняли заявку.
  — изначально проявила интерес. Местные активисты решили организовать петицию правительству страны для принятия чемпионата, но это не увенчалось успехом.
  /  /  /  — сразу четыре страны Южной Америки заявили о совместном принятии чемпионата мира. Но позднее эта идея не нашла должной поддержки.
  — страна изначально хотела принять чемпионат отдельно, но позднее решила подать заявку совместно со своим соседом — Австралией, которая является членом АФК, в отличие от Новой Зеландии, состоящей в ОФК.

Участники

Общие сведения о ходе отборочного турнира 

США, Канада и Мексика автоматически вышли в финальную часть ЧМ-2026 на правах стран-хозяек. Конфедерации получат 43 гарантированных места в финальном турнире. Ещё 2 места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах, в которых примут участие по одной команде из каждой конфедерации кроме УЕФА, и ещё одна команда из конфедерации, принимающей чемпионат (КОНКАКАФ). Вопрос о том, какие из стран-организаторов получат автоматические места в финале, будет решён дополнительно. Эти места будут учитываться в общей квоте КОНКАКАФ.

Квалифицировались в финальный турнир 
На данный момент квалифицировались только сборные-хозяйки. Вакантными остаются 45 мест:

Города и стадионы 
Определены 23 города-кандидата из которых в период с 2020 по 2021 год будут отобраны 16 городов, где пройдёт чемпионат (2 в Канаде, 3 в Мексике и 11 в США):
 A  — стадион уже использовался для проведения игр на предыдущих чемпионатах мира (Мексика и США)
 A  — крытый стадион

Группы

Права на телетрансляцию 

По состоянию на март 2023 года права на телетрансляцию чемпионата мира 2026 выкупили тридцать два телеканала семнадцати стран.

Впервые в истории ЧМ по футболу 
 Впервые ЧМ примет Канада
 Впервые ЧМ пройдёт в трёх странах
 Впервые одна страна (в данном случае Мексика) примет ЧМ в третий раз (до этого в 1970 и 1986 годах)
 Впервые в финальном турнире примет участие 48 сборных

Примечания 

 
2026 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Мексике
Международные соревнования по футболу в США
Международные соревнования по футболу в Канаде
2026